Bitmap est un mot emprunté à l'anglais qui peut faire référence à 
 Un tableau de bits, structure de données ne comportant que des informations de type oui/non.
 Une image matricielle, image numérique décrite point par point.
 Une image binaire, image matricielle qui ne comporte que deux couleurs.
 Windows bitmap, format de stockage d'images numérique, utilisé par les fichiers d'extension .bmp.
 Bitmap Brothers, société britannique de développement de jeu vidéo,

Voir également 
 Pixel art